Wallstraße steht für:
 Wallstraße (Bad Laasphe), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Laasphe
 Wallstraße (Berlin)
 Wallstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altstadt I (Dresden)
 Wallstraße (Düren)
 Wallstraße (Düsseldorf)
 Wallstraße (Lübeck)
 Wallstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg #Wallstraße
 Wallstraße (Riga)
 Wallstraße (Rostock)

Siehe auch: